Больша́я Морска́я у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Большая Морская улица — улица в Санкт-Петербурге.
 Большая Морская улица — улица в Севастополе.

Украина 
 Большая Морская улица — улица в Мариуполе.
 Большая Морская улица — улица в Николаеве Николаевской области.

См. также 
 Малая Морская улица